Beltrán kan syfta på:

Antarktis 

 Beltrán (udde), 
 Beltrán (ö),

Argentina 

 Beltrán (ort i Argentina), Santiago del Estero,

Colombia 

 Beltrán, Colombia, kommun, Cundinamarca,